South Jacksonville, un village situé au centre du comté de Morgan dans l'Illinois.
 South Jacksonville, une ancienne ville de Floride, dorénavant le quartier San Marco à Jacksonville.